Babino je ime več naselij:
 Babino, Bosna in Hercegovina
 Babino, Črna gora
 Babino, Podlaško vojvodstvo, Poljska